Юрий Вовк:
 Вовк, Юрий Богданович (род. 1988) — украинский шахматист.
 Вовк, Юрий Семёнович (1910—1994) — советский военный, государственный и политический деятель.